Écornifleur peut faire référence à :

Quelqu'un qui écornifle

Œuvres 
L'Écornifleur (1892), un roman de Jules Renard,
L'Écornifleur, téléfilm d'Edmond Tyborowski
L'Écornifleur, téléfilm de Philippe Bérenger